Мінерал (округ, Колорадо)
Мінерал (округ, Монтана)
Мінерал (округ, Невада)
Мінерал (округ, Західна Вірджинія)